Села:
 Теліжинці — Київська область, Тетіївський район
 Теліжинці — Хмельницька область, Ізяславський район
 Теліжинці — Хмельницька область, Старосинявський район